German Naval Yards Holdings (GNYH) est un groupe allemand qui réunit trois chantiers navals dans la région de Kiel : German Naval Yards Kiel (qui a succédé à HDW Gaarden), Nobiskrug (Rendsburg) et Lindenau (Kiel).

Les trois sites qui font l’objet d’une gestion et d’une administration commune sont actifs dans deux secteurs commerciaux : German Naval Yards Kiel est spécialisé dans la planification et construction de bâtiments militaires, et Nobiskrug est un important constructeur de super-yachts.

Le groupe est une filiale de Privinvest, une holding européenne propriétaire également d’autres entreprises comme CMN (France) et Isherwoods (Royaume-Uni).

Sources

Liens externes
 Site web de German Naval Yards Kiel (en anglais et allemand)
 Site web de Nobiskrug (en anglais et allemand)
 Site web de Lindenau (en anglais et allemand)

Entreprise du secteur maritime ayant son siège en Allemagne